peut faire référence à :

Poisson Babel, une espèce de poisson imaginaire dans Le Guide du routard galactique,
Babel Fish, un ancien traducteur automatique,
, un groupe musical norvégien,
Babel Fish Corporation, un service de traduction développé par Oscar Jofre.